Elipsa je lahko:

 Elipsa, geometrijski lik
 Elipsa (jezikoslovje), jezikovna figura